António Bettencourt e Oliveira  (Santo Amaro (Velas), ilha de São Jorge, 4 de Março de 1801 – Toledo (Velas), Santo Amaro (Velas) ilha de São Jorge, 1 de Agosto de 1866) foi produtor agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Biografia 
Prestou serviço no exército português Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.

Foi um médio detentor de terras no Norte da ilha de São Jorge, nomeadamente nas fajã de Vasco Martins, e na Fajã Rasa. Nessas mesmas fajãs, em sítios específicos do ponto de vista de adaptação Ambiental, autênticos biótopos únicos das fajãs, a que era chamado “fontes de inhames” produzia inhames de grande qualidade que eram vendidos em diferentes locais da ilha com predominância para a vila das Velas.

Relações familiares 
Foi filho de José de Sousa Bettencourt e de D. Ana Clara Margarida. Casou em 4 de Junho de 1831 com D. Paciência Maria de Bettencourt (Norte Grande, Velas, ilha de São Jorge, 1809 - Beira, Velas, ilha de São Jorge 28 de Abril de 1884). filha de João Teixeira de Bettencourt e D. Mariana Joséfa de Bettencourt. De quem teve dez filhos:

 José Bettencourt de Oliveira (Toledo (Velas), Santo Amaro, Velas São Jorge, 12 de Junho de 1847 -?). casou por duas vezes, a primeira com D. Maria Joséfa de Bettencourt em 21 de Outubro de 1869 em Santo Amaro, Velas, ilha de São Jorge; e a segunda vez com D. Isabel Josefa de Bettencourt a 25 de Fevereiro de 1895.
 Maria 13 de Fevereiro de 1832 -?).
 Ana 15 de Setembro de 1833 -?).
 Mariana 19 de Janeiro de 1836 -?).
 João (I) 15 de Agosto de 1838 -?).
 Teresa 6 de Novembro de 1839 -?).
 João (II) 20 de Abril de 1842 -?).
 Manuel (I) 24 de Agosto de 1844 -?).
 Manuel (II) 26 de Maio de 1846 -?).
 Maria Santa 22 de Agosto de 1850 – 23 de Outubro de 1865).

 Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Publica e Arquivo de Angra do Heroísmo, sedeada no Palácio Bettencourt.

Naturais de Velas
Militares dos Açores